

Sciences et techniques

Biologie 
 Obama est un genre de vers plats terrestres de la famille des Geoplanidae, originaire d'Amérique du Sud.
 , ou Dard étoilé, est une espèce de poissons endémique de l'est des États-Unis, de la famille des Percidés.
  est une espèce de poissons coralliens, de la famille des Serranidae.

Culture et société

Commémorations 
 L'Obama Day est un jour férié institué au Kenya le , pour rendre hommage à la première élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis.
 L'Obama Day est fêté depuis 2008 dans le Comté de Perry (Alabama, États-Unis), le deuxième lundi de novembre.

Littérature 
 Obama Anak Menteng est un roman historique de l'écrivain indonésien Damien Dematra, publié en 2010.

Patronyme 
Obama est un nom de famille courant chez les Luo (Kenya et Tanzanie), les Fangs (Afrique centrale) et les Japonais. Il est notamment porté par :
 La , d'origine kényane, ayant donné un président des États-Unis :
 Auma Obama (~1960-), une journaliste, sociologue et écrivaine kényane, demi-sœur de Barack Obama ;
 Barack Obama (1961-),  président des États-Unis ;
 Barack Obama, Sr. (1936-1982), père du président Barack Obama ;
 Malia Obama (1998-), fille de Michelle Obama et de Barack Obama ;
Malik Obama (1958-), homme d’affaires et homme politique kényan et américain, demi-frère aîné du président Barack Obama ;
 Michelle Obama (1964-), avocate américaine, épouse de Barack Obama.
 Marie-Sophie Obama (1980-), dirigeante française de basket-ball ;
 Ernest Obama (1980-), journaliste camerounais.

Toponyme 

 Obama, une ville située dans la préfecture de Fukui, au Japon ;
 le mont Obama, une montagne de l'île d'Antigua, et le point culminant d'Antigua-et-Barbuda.

Notes et références 

Homonymie de patronyme